Первая лига 1982/1983 годов () — 43-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1982/1983
Албания
Албания
1982 год в Албании
1983 год в Албании